Beesen ist der Name folgender Orte:

 Beesen an der Elster, heute Teil des Stadtviertels Ammendorf/Beesen im Stadtteil Ammendorf der Stadt Halle (Saale)
 Beesen an der Saale, seit 1820 vereinigt mit Laublingen zu Beesenlaublingen

Siehe auch:
 Besen (Begriffsklärung)